

Дайтон — місто, штат Канзас
 Дайтон — місто, штат Массачусетс